William Alexander (1726-1783) – generale statunitense
 William Alexander (1824-1911) – vescovo anglicano
 William Alexander (1767-1816) – artista britannico
 William Alexander (c. 1754-1842) – giudice
 William Alexander (1874-1937) – giocatore di rugby del Galles
 William Alexander (il giovane) (ca. 1602-1638) – fondatore della colonia di Port Royal
 William Alexander (ca. 1570-1640) – esponente dell'organizzatore coloniale britannico
 William Picken Alexander (1905-1993) – scrittore inglese
 Sir William Alexander (1797-1873) – baronetto 
 William C. Alexander (1848-1937) – cofondatore della setta Pi Kappa Alpha
 William D. Alexander (1916-1991) – produttore cinematografico statunitense
 William Lindsay Alexander (1808-1884) – capo della chiesa scozzese
 William Alexander (1930-) – scenografo britannico
 William Alexander (1967-) – re dei Paesi Bassi